Hackenbroich ist der Name:
 des Stadtteils Hackenbroich der nordrhein-westfälischen Stadt Dormagen
 der Burg Hackenbroich, Bodendenkmal, Reste einer mittelalterlichen Burganlage in Dormagen-Hackenbroich
 von Anton Hackenbroich (1878–1969), deutscher Maler
 von Hans Hackenbroich (1932–1976), deutscher Nuklearphysiker, Professor für Theoretische Physik an der Universität Köln